{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = New Zealand Men's Curling Championship 2013
|год                = 2013
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Данидин
|арена              = Dunedin Ice Stadium
|дата               = 12—14 июля 2013
|посещаемость       = 
|победитель         = Питер Бекер
|победители         = 
|титул              = 3
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Питер Бекер
|третий             = Davey Greer
|второй             = Nelson Ede
|первый             = John Sanders
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Ден Мустепик
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Питер де Бур
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2013 проводился с 12 по 14 июля 2013 в городе Данидин на арене «Dunedin Ice Stadium».

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Питера Бекера (Питер Бекер стал чемпионом среди мужчин в 3-й раз и как скип, и как игрок), победившая в финале команду скипа Дена Мустепика. Бронзовые медали завоевала команда скипа Питера де Бура.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2013.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Затем проводится второй этап, плей-офф. Две лучшие команды выходят в финальную серию из максимум трёх матчей до двух побед одной из команд (); как 1-й матч в серии учитывается матч этих команд на групповом этапе; если во 2-м матче победит та же команда, что и на групповом этапе, 3-й матч не проводится. Также проводятся матч за общее 3-е место (между командами, занявшими на групповом этапе 3-е и 4-е места) и матч за общее 5-е место (между командами, занявшими на групповом этапе 5-е и 6-е места).

Все матчи играются в 8 эндов, если после 8-го энд счёт равный — играется экстра-энд.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команда, выходящая в финальную серию плей-офф за 1-е место
  команды, выходящие в матч за 3-е место
  команды, выходящие в матч за 5-е место

Плей-офф 

Матч за 5-е место. 14 июля, 9:00

Матч за 3-е место. 14 июля, 9:00

Финальная серия за 1-е место 
Как 1-й матч серии учитывается матч этих команд на групповом этапе, в котором победила команда скипа Питера Бекера.

Матч 2 / 3. 14 июля, 9:00

Счёт в серии 1:1.

Матч 3 / 3. 14 июля, 13:00

Со счётом 2:1 в серии победила команда скипа Питера Бекера.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в Новой Зеландии в 2013 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Данидине
Июль 2013 года